

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5 
 Sarbia – wieś w woj. lubuskim, w pow. krośnieńskim, w gminie Krosno Odrzańskie 
 Sarbia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Czarnków 
 Sarbia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Duszniki 
 Sarbia – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Mieścisko 
 Sarbia – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. kołobrzeskim, w gminie Kołobrzeg

Inne 
 Sarbia – stacja kolejowa